Асатиа́ни () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Асатиани, Акакий Торникович (род. 1953) — председатель Верховного Совета Грузии.
 
 Асатиани, Вахтанг Александрович — звеньевой колхоза имени Сталина Болнисского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Асатиани, Гавриил Бичиевич — бригадир колхоза «Гантиади» Цагерского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Асатиани, Георгий Ираклиевич (1914—1977) — советский кинорежиссёр.
 Асатиани, Гурам Леванович  (1928—1982) — грузинский советский литературовед, критик. Сын Левана Никифоровича Асатиани.
 Асатиани, Димитрий Степанович — рабочий учебно-опытного хозяйства «Эшери» Грузинского сельскохозяйственного института имени Л. П. Берия, Тбилиси, Герой Социалистического Труда.
 Асатиани, Кахи Шалвович (1947—2002) — советский футболист.
 Асатиани, Ладо Мекиевич (1917—1943) — грузинский поэт.
 Асатиани, Леван Никифорович (1900—1955) — советский литературовед.
 Асатиани, Малхаз (род. 1981) — грузинский футболист.
 Асатиани, Михаил Михайлович (1882—1938) — советский грузинский психиатр.
 Асатиани, Нино — артистка балета Большого театра.
 Асатиани, Нугзар Платонович (1932—1992) — советский фехтовальщик на саблях.
 Асатиани, Тина Левановна (1918—2011) — армянский физик.

См. также 
 Улица Ладо Асатиани — улица в Тбилиси.

Примечания